Las Tunas kan syfta på:

Geografi

Kuba 

 Las Tunas (provins), 
 Las Tunas,

Mexiko 

 Las Tunas, Guerrero, Tepecoacuilco de Trujano, 
 Las Tunas, Colima, 

Robotskapade Kubaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar